Albert Mermoud (1905-1997), directeur commercial suisse, cofondateur puis président de la Cinémathèque suisse et fondateur de la Guilde du Livre ;
 Frédéric Mermoud (1969-), réalisateur suisse ;
 Jean-Claude Mermoud (1952-2011), personnalité politique suisse.
Patronyme suisse